Телериг:

 Телериг — правитель Болгарии с 768 по 777 год.
 Телериг — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Крушари.